Фелман () — фамилия. Известные носители:

 Фелман, Дарио (род. 1951) — аргентинский футболист.
 Фелман, Ричард (1921—1999) — американский офицер ВВС.
 Фелман, Шошана (род. 1942) — американский культуролог.